Die Handball-Bayernliga 2016/17 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die höchste Spielklasse des Landesverbandes Bayern und wird hinter der 3. Liga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf 
Die Handball-Bayernliga 2016/17 war die neunundfünfzigste Ausspielung der Handball-Bayernligasaison.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins war Bayerischer Meister und für die 3. Liga 2017/18 qualifiziert. Je nach Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga mussten die letztplatzierten zwei bis fünf Mannschaften in die beiden Staffeln der Landesliga absteigen. Der Modus war für Männer und Frauen gleich.

Teilnehmer 

Im Verlaufe der Saison traten 14 Mannschaften in der Bayernliga an.

(R) = Rückzug aus der Bayernliga, (N) = neu in der Liga.
Meister bzw. Aufsteiger und Absteiger fett gedruckt.
Die Plätze 2 bis 12 bei den Männern und die Plätze 2 bis 11 bei den Frauen waren für die Bayernliga 2017/18 qualifiziert.

Weblinks 
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Männer Handball-Bayernliga 2016/17 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Frauen Handball-Bayernliga 2016/17 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga

Bayerische Handballmeisterschaft
2017
Bayernliga